O espada por equipes feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2013, disputado no Syma Sport and Events Centre em Budapeste, Hungria.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Primeira fase

Posicionamento

Disputa do 5º ao 8º lugar

Disputa do 9º ao 16º lugar

Disputa do 13º ao 16º lugar

Classificação final

Ligações externas

Campeonato Mundial de Esgrima de 2013